Voici la liste des planètes mineures numérotées de 363001 à 364000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 363001 à 364000

363001-363100

363101-363200

363201-363300

363301-363400

363401-363500

363501-363600

363601-363700

363701-363800

363801-363900

363901-364000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000